Філіпстад (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Філіпстад — місто у Швеції, у лені Вермланд.